Microsiphum är ett släkte av insekter som beskrevs av Cholodkovsky 1902. Microsiphum ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Microsiphum